Rechtspraak
Vonnis, beslissing van een (lage) rechter
Arrest, beslissing van een (hogere) rechter

Cultuur
Het vonnis (roman), een roman uit 1994 van John Grisham
Het vonnis (1960), televisiefilm van Tone Brulin met Gella Allaert en Paul Cammermans
Het vonnis (1984), televisiefilm van Bram van Erkel met Jeroen Krabbé
Het vonnis (2013), een film van Jan Verheyen met Koen De Bouw